Yburg steht für:

 Yburg, Burgruine auf dem Yberg bei Baden-Baden im Schwarzwald
 Yburg (Remstal), Burgruine bei Kernen im Remstal
 Burg Iberg (auch: Yburg) liegt in der Gemeinde Wattwil im schweizerischen Kanton St. Gallen 
 Burkart Keller von Yburg, badische Sagengestalt

Siehe auch:
 Iburg, Iberg, Yberg (Begriffsklärung)
 Eibenberg